Quorn – miejscowość w Australii Południowej
 Quorn – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Leicestershire
 Quorn – substytut mięsa